Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategoriach „Rap & hip-hop”, „Rap/hip-hop”, „Hip-hop”, „Hip-hop/R&B” lub „Hip-hop/R&B/reggae”.

W latach 1997–2000 kategoria funkcjonowała pod nazwą Album roku – rap/hip-hop, następnie w latach 2001–2003 jako Album roku – hip-hop. Z kolei w latach 2004–2006 i 2008–2010 nosiła nazwę Album roku – hip-hop/R&B. W latach 2011–2012 wyróżnienia przyznawano w kategorii pod nazwą Album roku – hip-hop/R&B/reggae.

W latach 2012–2014 w kategorii nie przyznano nagród. W 2015 roku przywrócono kategorię pod nazwą Album roku – hip-hop.

Wcześniej kategoria ta nie istniała, jednakże przyznawano nominacje i nagrody wykonawcom muzyki z pogranicza rapu i hip-hopu. W 1995 roku nagrodę w kategoriach Album roku – muzyka taneczna i Album roku – muzyka alternatywna otrzymała płyta Alboom Liroya, natomiast w 1996 roku nominacje w kategorii Album roku – muzyka alternatywna otrzymali: Liroy za płytę Bafangoo! część 1 oraz zespół Kaliber 44 za wydawnictwo Księga Tajemnicza. Prolog.

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Nominowani i laureaci

Przypisy 

Album, rap
Nagrody hip-hopowe